Een verkeersweg:
 N84 (België)
 N84 (Frankrijk)
 N84a (Frankrijk)
 N84b (Frankrijk)
 N84c (Frankrijk)